Зумпф () — может означать:
 Зумпф (шахта) — нижняя часть шахтного ствола, отстойник для сбора грунтовых вод или гидросмеси.
 Зумпф (горные породы) — пустоты в горных породах, в которых собираются грунтовые воды.
 Зумпф (ящик) — ящик для сбора шлаков промывочных руд (например: драг, земснарядов, промприборов).
 Зумпф (накопитель) — накопитель обводненного материала (гидросмеси) для отстаивания или накопления перед последующей обработкой или транспортировкой.
 Зумпф (колодец) — представляет собой колодец, дно которого ниже уровня дренажных канав.

См. также 
 Отстойник